Корелина — женская форма фамилии . Известные носительницы:

 Корелина, Анна Владимировна (род. 1987) — российская фигуристка, чемпионка России по синхронному катанию.
 Корелина, Екатерина Николаевна (род. 1998) — российская сноубордистка, призёрка Чемпионата России по биг-эйру.
 Корелина, Мария Владимировна (род. 1988) — российская фигуристка, чемпионка России по синхронному катанию.
 Корелина, Надежда Петровна (1854 — после 1940) — русская журналистка.
 Овчинникова (Корелина), Наталья Евгеньевна (род. 1963) — советская фигуристка, чемпионка РСФСР 1982 года, тренер.

Двойные фамилии 
 Корелина-Раич, Раиса Андреевна (1880—1957) — актриса, заслуженный деятель искусств РСФСР (1947). См. также 
 Карелина